Хайстенбах () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Рейн-Лан. Подчиняется управлению Диц.  Население составляет 1163 человека (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 5,27 км². Официальный код  —  07 1 41 053.

Примечания

Ссылки 

Города Рейнланд-Пфальца